Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Commerce :

Belgique 
 Rue du Commerce à Bruxelles
 Rue du Commerce à Châtelet
 Rue du Commerce à La Louvière
 Rue du Commerce à Wavre

France 
 Rue du Commerce à Comines
 Rue du Commerce à Paris
 Rue du Commerce à Montpellier

Voir aussi 
 Rue du Commerce, une société française de distribution de produits informatiques et électroniques grand public.
 

Commerce Rue